Op Roland Garros 1997 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 28 mei tot en met 8 juni 1997.

Samenvatting 
Titelverdedigers Patricia Tarabini en Javier Frana bereikten de derde ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Rachel McQuillan en David Macpherson.

Het als zestiende geplaatste duo Rika Hiraki / Mahesh Bhupathi versloeg achtereenvolgens het zesde, het negende en het vierde reekshoofd, waarmee zij de finale bereikten. In de eindstrijd versloegen zij ook nog het als eerste geplaatste Amerikaanse koppel Lisa Raymond en Patrick Galbraith in twee sets. Het was voor beiden de eerste titel in het gemengd dubbelspel.

Belgische en Nederlandse spelers 
Eén Belg speelde mee:
 Libor Pimek en de Italiaanse Rita Grande waren als twaalfde geplaatst, en kregen zodoende een bye voor de eerste ronde. Zij wonnen hun openingspartij (tweede ronde), maar waren in de derde ronde niet opgewassen tegen het vierde reekshoofd, de Tsjechische zus en broer Helena Suková en Cyril Suk.

Er waren tien Nederlandse deelnemers (vijf vrouwen, vijf mannen):
 Manon Bollegraf en haar Amerikaanse partner Rick Leach waren het derde reekshoofd. Zij bereikten de halve finale, waarin zij hun meerdere moesten erkennen in de als eerste geplaatste Raymond en Galbraith.
 Brenda Schultz en Piet Norval (Zuid-Afrika) waren het zevende reekshoofd. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden geklopt door Bollegraf en Leach.
 Miriam Oremans en Hendrik Jan Davids waren het best-presterende Nederlandse koppel. Als dertiende geplaatst, bereikten zij eveneens de kwartfinale – daarin waren zus en broer Suková/Suk te sterk voor hen.
 Caroline Vis en Byron Talbot uit Zuid-Afrika kregen, als vijfde reekshoofd, een bye voor de eerste ronde. Zij verloren evenwel meteen hun openings­partij in de tweede ronde.
 Ook voor Kristie Boogert en Menno Oosting, als elfde geplaatst, verliep het toernooi op diezelfde manier.
 Tom Nijssen speelde samen met Yayuk Basuki (Indonesië). Zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Tom Kempers en de Canadese Sonya Jeyaseelan strandden al in de eerste ronde.
 Sander Groen en Elena Wagner uit Duitsland hadden eveneens de eerste ronde als eindstation.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema WTA (pag.4)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1997